

Населені пункти та їхні частини

 Анелево — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Анелево — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Анелево — частина села Мале-Пулково в гміні Дембова-Лонка Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анелево — колонія в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки